Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 13 au .

Barbara Paulus remporte le simple dames. En finale, elle bat Yi Jingqian, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Hetherington et Kristine Radford.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Pattaya
1995 en Thaïlande
Sport en novembre 1995